Рагоза может означать:

 Рагоза — одно из названий растения рогоз.

Персоналии 
 Рагоза, Александр Францевич (1858—1919) — русский генерал от инфантерии, военный министр Украинской Державы.
 Рагоза, Евгений Александрович (род. 1979) — российский футболист, тренер.
 Рагоза, Николай Иванович (1883—1956) — российский инфекционист, терапевт, доктор медицины (1913), генерал-майор медицинской службы.

Топонимы 
 Рагоза — река в Костромской области Российской Федерации.
 Рагоза — деревня, Афанасьевский район, Кировская область, Россия.

См. также